Soba (autoridade) — chefe de aldeia em Angola
Soba (Espanha) — município da Cantábria, Espanha
Nusaybin — cidade da Turquia cujo nome em  é 
Sobá — tipo de macarrão japonês

Desambiguações de topônimos